Esono ist der Familienname folgender Personen:

 Antimo Esono, äquatorialguineischer Schriftsteller
 Calixto Paulino Esono Abaga Obono (* 1969), äquatorialguineischer Geistlicher, Bischof von Evinayong
 David Ndong Esono Mokuy (* 1985), äquatorialguineischer Fußballschiedsrichter
 Joaquin Ela Esono (* 1985), äquatorialguineischer Fußballschiedsrichter
 Juan Domingo-Beka Esono Ayang (* 1969), äquatorialguineischer Geistlicher, Bischof von Mongomo
 Ramón Esono Ebalé (* 1977), äquatorialguineischer Schriftsteller
 Simeón Oyono Esono Angue (* 1967), äquatorialguineischer Politiker und Diplomat
 Teclaire Bille Esono (1988–2010), äquatorialguineische Fußballspielerin